Moisy steht für:

 Moisy, eine Gemeinde im französischen Département Loir-et-Cher

Moisy ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Moisy (1927–2020), französischer Journalist und Autor
 Heinz von Moisy (1935–2017), deutscher Jazzmusiker